Il singolare del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Marach che ha battuto in finale Daniel Köllerer che si è ritirato sul punteggio di 4-6, 2-0.

Teste di serie 

 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Federico Luzzi (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

 Oliver Marach (Campione)
 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Thierry Ascione (quarti di finale)
 Pablo Andújar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2007